

Persone 
 Alvise I Mocenigo (1507-1577) – politico italiano, 85º doge della Repubblica di Venezia
 Alvise Mocenigo (1583-1654) – politico e ammiraglio italiano della Repubblica di Venezia

 Alvise II Mocenigo (1628-1709) – politico italiano, 110º doge della Repubblica di Venezia 
 Alvise III Mocenigo (1662-1732) – politico italiano, 112º doge della Repubblica di Venezia 
 Alvise IV Mocenigo (1701-1778) – politico italiano, 118º doge della Repubblica di Venezia
 Alvise Mocenigo (1760-1815) – politico e imprenditore italiano
 Alvise Francesco Mocenigo (1799-1884) – politico e imprenditore italiano
 Demetrio I Mocenigo del Zante (1723-1793) – nobile italiano
 Filippo Nani Mocenigo (1847-1921) – politico e storico italiano
 Giovanni Mocenigo (1409-1485) – politico italiano, 72º doge della Repubblica di Venezia 
 Giovanni Francesco Mocenigo (1558-1607) – politico italiano
 Lazzaro Mocenigo (1624-1657) – ammiraglio italiano della Repubblica di Venezia
 Leonardo Mocenigo (1551-1627) – politico italiano
 Pietro Mocenigo (1406-1476) – politico italiano, 70º doge della Repubblica di Venezia
 Tommaso Mocenigo (1343-1423) – politico, diplomatico e militare italiano

Monete 
 Lira Mocenigo

Storia di famiglia 
 Mocenigo – nobile famiglia veneziana, ascritta al patriziato